Le nom de sous-région désigne des subdivisions administratives dans plusieurs pays :
 Sous-régions du Portugal;
 Sous-régions de Finlande.
Le nom sous-région désigne des subdivisions de régions ou de continents (par homonymie à sous-continent)
 Sous-région ouest-africaine;
 Sous-région d'Asie du Sud-Est.